Johann Baltzer ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Baltzer (auch Johannes Baptista Baltzer; 1803–1871), deutscher Theologe und Dogmatiker
 Johann Friedrich Baltzer jun. (1801–1885), deutscher Pfarrer, siehe Friedrich Baltzer

Siehe auch:
 Johannes Baltzer